Алпозонга има више значења:

 Алпозонга (Запотитлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Алпозонга (Истакуистла де Маријано Матаморос), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику